Luché kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Luché-Thouarsais, departementet Deux-Sèvres i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Luché-sur-Brioux, departementet Deux-Sèvres i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Luché-Pringé, departementet Sarthe i regionen Pays-de-la-Loire,